Список синглов № 1 1970-х годов (Чарт синглов Соединённого Королевства, UK Singles Chart) включает только те синглы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных синглов в Великобритании 1970-х годов. Еженедельно составляется «The Official Charts Company» (ОСС) и публикуется в журнале «Music Week» (лучшие 75) и на официальном сайте ОСС (лучшие 100).
Ключ:  — Самые продаваемые синглы года.

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Артисты по числу хитов № 1 
Следующие исполнители имели 3 и более чарттопперов в 1970-х годах. Шведская группа ABBA стала наиболее успешной по этому показателю с семью хитами № 1: «Waterloo» (1974); «Mamma Mia», «Fernando» и «Dancing Queen» (все в 1976); «Knowing Me, Knowing You», «The Name of the Game» (оба в 1977); и «Take a Chance on Me» (1978).

См. также 
 UK Albums Chart
 UK Singles Chart
 Billboard 200

Примечания

Литература 
 

Списки синглов № 1 в Великобритании